Berlinski oder Berliński ist der Familienname folgender Personen:

 David Berlinski (* 1942), US-amerikanischer Mathematiker
 Hersz Berliński (1908–1944), polnisch-jüdischer Widerstandskämpfer
 Maxim Fjodorowitsch Berlinski (1764–1848), russischer Historiker, Pädagoge und Archäologe
 Ron Berlinski (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Tova Berlinski (1915–2022), israelische Malerin
 Walentin Alexandrowitsch Berlinski (1925–2008), russischer Musiker